Tristania:
 Tristania — норвежская готик-метал-группа.
 Tristania — дебютный демоальбом Tristania.
  — род растений семейства .
  — синоним рода растений

См. также 
 Тристан
 Тристана